

Geografia 
 Hanau – città tedesca nel land dell'Assia

Persone 
 Carlotta di Hanau-Lichtenberg – principessa di Assia-Darmstadt
 Federico Casimiro di Hanau –  conte di Hanau-Lichtenberg e di Hanau-Münzenberg 
 Filippo Luigi II di Hanau-Münzenberg –  conte di Hanau-Lichtenberg
 Filippo Reinardo di Hanau-Münzenberg –  conte di Hanau-Lichtenberg
 Reinardo I di Hanau – signore di Hanau
 Reinardo III di Hanau – signore di Hanau

Altro 
 Battaglia di Hanau – battaglia tra esercito di Napoleone Bonaparte e armata austriaca-bavarese 
 Hôtel de Hanau – monumento storico a Strasburgo, nel Basso Reno
 Strage di Hanau – sparatoria terroristica avvenuta il 19 febbraio 2020 nell'omonima località

Pagine correlate 
Ulrico di Hanau